Список магматических формаций по геотектоническим условиям образования. 

Название формации показывает, какая магматическая горная порода определяет её петрографический облик (гранитовая, базальтовая и т.п.), или же какие породы являются её типичными представителями (габбро-гранитная, базальт-риолитовая и др.).

Формации протогеологического этапа

Формации протоплатформенно-протогеосинклинального этапа

Формации платформенно-геосинклинального этапа

Платформенные предрифтовые формации ранней стадии магматической активизации платформ 
 Вулканические формации:
 Трапповые формации:
 пикродолеритовая (пикробазальтовая);
 троктолито-долеритовая (с оливином и без него);
 кварцево-габбро-долеритовая;
 базальт-долерит-диабазовая;
 андезитобазальтовая-туфобрекчиевая;
 базальт-долеритовая (K-Na ± оливин), иногда ассоциирующая с лейкобазальтами;
 (Щелочно-) базальт- (щелочно-) трахитовая (ромбен-порфировая) формация;
 (Щелочно-) ультрабазит-базитовые (базальтоидные) формации:
 меймечитовая;
 меланефелинит-щелочнопикритовая;
 альнёит-щелочнопикритовая;
 альнёит-меланефелинитовая;
 мелилитит-меланефелинитовая (натриевая), ассоциирующая с пикритами;
 мелилитит-мелалейцитовая (калиевая);
 беспироксеновая щелочнопикрит-кимберлитовая;
 щелочнопикрит-кимберлитовая;
 мелилит-мелалейцит-мелакальсилитовая-калиевая (мафуритовая);
 фельдшпатоидпикритовая;
 Формации дацитов, плагиориолитов, низкощелочных риолитов, риодацитов и риолитов:
 риолит-кварцево-кератофировая
 (базальт-) андезито-дацитовая (в ассоциации с плагиориодацитами и низкощелочными риодацитами);
 риодацит-риолит-андезитовая;
 андезит-риолитовая и натриево-риолитовая (для риолитов);
 Плутонические формации:
 (Щелочно-) ультрабазитовая (лерцолиты, гарцбургиты и др.) и базитовая (для расслоённых интрузивов) формация;
 Пироксенит-норитовая формация;
 Анортозит-гранитная формаия;
 (Щелочно-) ультрабазитовая и базит-ультрабазитовая (для оливинитов) формация;
 оливинитовая
 карбонатит-пироксенит-оливинитовая;
 карбонатит-перидотит-оливинитовая;
 оливинит-верлитовая;
 дунит-клинопироксенит-габбровая;
 щелочно-ультрабазит-руднооливинитовая;
 Формации норитов:
 перидотит-пироксенит-норитовая;
 норит (-габбро)-анортозитовая;
 габбро (-норит)-пироксенит-дунитовая;
 габбро (-норит)-сиенитовая;
 анортозитовая;
 габбро-анортозитовая;
 габбро-верлитовая;
 Формации расслоённых основных интрузий:
 габбро-норит-анортозитовая, ассоциирующая с траппами и гранитами рапакиви;
 габбро-норитовая;
 перидотит-пироксенит-норитовая

Эпиплатформенные формации 
 Вулканические формации:
 Щелочно-ультрабазит-базитовая (± фонолиты):
 щелочнобазальт-щелочнотрахитовая (ромбен-порфировая);
 мелилитит-меланефелинитовая (натриевая);
 мелилитит-мелалейцитовая (калиевая);
 альнёит-меланефелинитовая;
 нефелинит-фонолитовая;
 лейцитит-мелалейцитовая;
 лейцит-фонолитоовая;
 мелилит-мелалейцит-мелакальсилитовая-калиевая (мафуритовая);
 Базальт-нефелин-анкарамитовая формация;
 Базальт-щелочнобазальтовая (центральные извержения) формация;
 (Толеит-) базальтовая (-долеритовая) формация;
 Трахириолит-трахибазальтовая контрастная формация;
 Фонолит-нефелинитовая формация с карбонатитами (натриевый ряд);
 Формации умереннощелочных (базальты, трахибазальты и др.) и щелочных (тефриты, базальты и др.) вулканитов:
 щелочных базальтоидов — вулканитов;
 щелочных базальтоидов — лейцитофиров;
 пикробазальт-пикродолеритов и пикритов;
 субщелочных базальтов (гавайитов, пикритов, базальтов и др.);
 Формация анальцимита:
 щелочнобазальтоидная;
 Формации андезитов, базальтов и долеритов (основные и среднекремнекислые, нормальнощелочные)
 натриевых базальтов;
 натриевых базальтов — риолитов;
 (базальтов-) андезитов-риолитов;
 базальтов-андезитов и андезибазальтов;
 базальтов-долеритов (нормальнощелочные), иногда ассоциирующих с лейкобазальтами и лейкодолеритами;
 андезитов;
 Формации трахиандезитов:
 трахибазальт-трахиандезит-трахиориолитовая;
 трахиандехитовая и трахириолитовая;
 трахит-щелочнобазальтовая;
 фонолит-трахитовая;
 риолит (-игнимбрит)-андезит-базальтовая;
 риолит-андезитовая;
 Формации латитов и кварцевых латитов:
 латит-трахитовая;
 латит-андезит-риолитовая;
 латит-трахидацитовая;
 Формация трахидацитов:
 трахиандезит-трахириолитовая;
 Формации щелочных трахитов, пантеллеритов, и комендитов:
 щелочнотрахит-пантеллерит-коммендитовая (для щелочных трахитов и пантеллеритов);
 андезит-риолит-комендитовая (для комендитов);
 Формации щелочных трахитов:
 трахибазальт-трахиандезит-трахитовая;
 трахит-фонолитовая;
 трахит-лейцит-фонолитовая;
 лейцит-фонолитовая (калиевая);
 меланефелинит-карбонатит-фонолитовая;
 Плутонические:
 Ультрабазит-базит-сиенит-гранитная:
 ультрабазит-габбровая;
 габбро-долеритовая;
 монцонит-сиенитовая;
 биотит-гранитная;
 гранит-граносиенитовая;
 порфиробластовая микроклин-гранитная;
 щелочно-гранитная (эгирин-арфведсонит-гранитная);
 эгирин-арфедсонит-биотит-гранитная (колумбитоносная);
 миаскит-нефелин-сиенитовая (± карбонатиты);
 анортозит-габбровая;
 Формация тералитов;
 Формация тешенитов и эссекситов (щелочногабброидная)
 эссексит-тешенитовая;
 щелочно-базальт-тешенит-камптонит-мончикитовая;
 тешенит-пикрит-анкаратритовая;
 тешенит-щелочнобазальтовая;
 Формация шонкинита:
 калиевая щелочногабброидная;
 Формация полевошпатовых ийолитов и уртитов, таитов и фергуситов (основных фоидолитов):
 щелочнобазитовая (габброидная);
 щелочноультрабазитовая;
 Формации щелочных ультрабизитов с карбонатитами (фоидолитов):
 ийолит-карбонатит-якупирангитовая, ассоциирующая с мельтейгитами
 щелочногабброидная (калиевая);
 агпаитовых нефелиновых сиенитов (для уртитов);
 калиевых щелочных габброидов и псевдолейцитовых сиенитов (для миссуритов);
 Формации диоритов — монцонитов:
 диорит-гранодиоритовая;
 диорит-гранодиорит-монцонитовая;
 монцонит-сиенитовая;
 Формации с сиенитами и щелочными сиенитами:
 габбро-диорит-сиенитовая;
 сиенит-габбровая;
 монцонит-сиенитовая;
 сиенит-кварцево-сиенит-гранитовая;
 сиенит-нефелинсиенитовая;
 нефелин-псевдолейцитсиенитовая;
 габбро-диорит-гранодиоритовая;
 диорит-гранодиоритовая;
 гранодиорит-гранитная;
 щелочных гранитов, лейкогранитов и аляскитов;
 нефелиновых (миаскитовых) и щелочных сиенитов;
 нефелиновых (агпаитовых) сиенитов и нефелиновых псевдолейцитовых щелочных сиенитов;
 Формации щелочно-полевошпатовых сиенитов:
 сиенит-габбровая;
 сиенит-кварцево-сиенит-гранитная;
 кварцевосиенит-гранитная;
 монцонит-сиенитовая;
 Форации кварцевых сиенитов:
 гранит-кварцевосиенитовая;
 монцонит-сиенитовая;
 Формации щелочных кварцевых сиенитов:
 гранит-кварцевосиенитовая или гранит-граносиенитовая, ассоциирующая с нордмаркитами;
 Формации субщелочных гранитов:
 субщелочная — гранит-лейкогранитная (для микроклин-альбитовых гранитов);
 гранодиорит-гранитная (для субщелочного двуполевошпатового гранита);
 анортозит-рапакивигранитная;
 габбро-диорит-гранодиоритовая;
 диорит-гранодиорит-гранитная (для гранитов рапакиви);
 габбро-гранит-сиенитовая (для гранитов рапакиви)
 гранит-аляскитовая;
 сиенит-кварцевосиенит-гранитная;
 щелочногранитная;
 габбро-гранитная (для аляскитов и микроклин-альбитовых гранитов);
 аляскит-гранитная;
 гранитная;
 кварцевосиенит-гранитная;
 габбро-гранитная (для щелочных двуполевошпатовых лейкогранитов);
 Формации щелочных гранитов и щелочных лейкогранитов:
 щелочногранитная;
 известково-щелочногранитоидно-щелочно-гранитная;

Эпиорогенные формации

Межконтинентальные формации

Океанические формации

Раннесобственногеосинклинальные (подводно-вулканические) формации

Позднесобственногеосинклинальные (постподводновулканические, эмбриональноорогенные) формации

Раннеорогенные формации

Зрелорогенные формации

Завершающеорогенные и послеорогенные формации

Литература

Примечания 

Магматизм